Cruz del sur puede referirse a:
 Cruz del Sur, nombre popular de la constelación Crux.
 La Cruz del Sur, desaparecido periódico chileno.
 La cruz del sur, película chilena de 1991.
 La cruz del sur, película argentina de 2003.
 La Cruz del Sud, ópera del compositor uruguayo Alfonso Broqua.
 Empresas Cruz del Sur, holding chileno.
 Buses Cruz del Sur, empresa chilena de transportes.
 Escuadrilla Acrobática Cruz del Sur, escuadrón de la Fuerza Aérea Argentina.
 Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur, fuerza de paz combinada chileno-argentina.
 Orden de la Cruz del Sur, condecoración brasileña.
 Asociación Civil Club Deportivo Cruz del Sur, equipo de fútbol argentino.